Ло́фтхаус () — фамилия. Известные носители:

 Лофтхаус, Джо (1865—1919) — английский футболист.
 Лофтхаус, Нэт (1925—2011) — английский футболист.